Catalyst (informatyka) – framework open source do szybkiego tworzenia aplikacji webowych
 Catalyst (ekonomia) – system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi